Bärnbad bezeichnet:

 Bärenbad Neustift, Alpengasthof in den Stubaier Alpen, Tirol
 Bärnbad (Gemeinde Kleblach-Lind), Ortschaft in der Gemeinde Kleblach-Lind, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten